Liu – jedno z najpopularniejszych chińskich nazwisk
 Liu (miejscowość) – wieś w Estonii